Гекконы — семейство ящериц.

Техника 
 SA-8 «Gecko» — по классификации НАТО, самоходный зенитный ракетный комплекс Оса (ЗРК)
 БКМ «Геккон» — один из украинских вариантов модернизации БРДМ-2
 Gecko TRS — немецкий колёсный робот, разработанный для бундесвера и представленный в 2006 году
 Gecko — движок для браузеров Mozilla и других.
 Gekko (процессор) — 32-разрядный микропроцессор компании IBM.

Прочее 
 Гекко (Fallout) — в игре Fallout 2: вид гигантской мутировавшей ящерицы.
 «Гекко» — название корабля подпольной организации «Геккостейт» (Gekkostate) из аниме-сериала Eureka Seven

Примечания